Ventoso kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Ventoso (dal),

Italien 

 Ventoso (ort i Italien), Emilia-Romagna, Provincia di Reggio Emilia,

San Marino 

 Ventoso, San Marino, ort i Borgo Maggiore, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar